Rowley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gordon Douglas Rowley
 Jodi J. L. Rowley
 John Stuart Rowley